Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul-Henri Mathieu che ha battuto in finale Nicolas Mahut 64-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Karol Kučera (primo turno)
 Albert Montañés (primo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)
 Paul-Henri Mathieu (Campione)

 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Assente
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Albert Portas (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2004